Leonard van Tassis (1521-1612) - postmeester-generaal
 Leonard II van Tassis - postmeester-generaal